Мориока:

 Мориока — центральный город и административный центр японской префектуры Иватэ.
 Мориока — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо.
 Мориока — железнодорожная станция в японском городе Мориока, обслуживаемая компанией JR East.
 Мориока, Рюдзо (род. 1975, Иокогама) — японский футбольный защитник.
 Мориока, Хироюки (род. 1962) — японский писатель.
 Мориока, Эйдзи (1946—2004) — японский боксёр легчайшей весовой категории.